Mundt ist ein deutscher Familienname, der sich als Übername vom Mund ableitet oder Patronym zu Mundo, der Kurzform von Vornamen wie Raimund und Mundhart, ist.

Varianten 

 Mund
 Münd

Namensträger 

 Albert Mundt (1883–1940), deutscher Kunsthistoriker, Naturschützer, Verleger und Landeskonservator
 Andreas Mundt (* 1960), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Bundeskartellamtes
 Angélique Mundt (* 1966), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 August Mundt (1866–1952), deutscher Erfinder und Unternehmer, Erbauer der Tropholit-Werke im Misburger Hafen
 Emilie Mundt (1842–1922), dänische Malerin und Kunstlehrerin
 Ernst Mundt (1921–1962), Opfer der Berliner Mauer
 Felix Mundt (* 1973), deutscher Altphilologe und Hochschullehrer
 Florian Mundt (Künstlername LeFloid, * 1987), deutscher Verfasser und Produzent von Videos
 Günter Mundt (1928–2009), deutscher Handballspieler und -trainer
 Hans Josef Mundt (1914–2002), deutscher Schriftsteller
 Johann Heinrich Mundt (1632–1691), tschechischer Orgelbauer deutscher Herkunft
 Karl Earl Mundt (1900–1974), US-amerikanischer Politiker
 Kristina Mundt (* 1966), deutsche Ruderin
 Maximilian Mundt (* 1996), deutscher Filmkünstler und Schauspieler
 Miel Mundt (1880–1949), niederländischer Fußballspieler
 Nicole Walter-Mundt (* 1977), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Pascal Mundt (* 1955), deutscher Kameramann
 Robert Mundt (1901–1964), deutscher Maschinenbauer
 Siegfried Mundt (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Theodor Mundt (1808–1861), deutscher Schriftsteller
 Thomas Mundt (* 1964), deutscher Badmintonspieler
 Ulrike Mundt (* 1976), deutsche Künstlerin
 Werner Mundt (1939–2005), deutscher Boxer
 Wilhelm Mundt (* 1959), deutscher Bildhauer

Siehe auch 
 Mundt-Unternehmensgruppe
 Munt (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname